Frédéric Maréchal (nacido en 1952) es un astrónomo aficionado francés.

Semblanza 
El Centro de Planetas Menores le acredita el descubrimiento de dos asteroides, realizados entre 1997 y 1998, ambos en colaboración con Philippe Dupouy.

Referencias

Enlaces externos 
 

Descubridores de asteroides